Albert Grossman – imprenditore e manager statunitense
Ann Grossman – tennista statunitense
Arie William Grossman – astronomo statunitense
Burt Grossman – ex giocatore di football americano statunitense
Cole Grossman – calciatore statunitense
Dave Grossman – autore di videogiochi e designer statunitense
David Grossman – scrittore israeliano
Henryk Grossman – economista tedesco
Leonid Petrovič Grossman – scrittore e critico letterario russo
Leslie Grossman – attrice statunitense
Lev Grossman – scrittore e giornalista statunitense
Mendel Grossman – fotografo polacco
Naomi Grossman – attrice e scrittrice statunitense
Nicklas Grossman – hockeista su ghiaccio svedese
Orly Grossman – ex cestista israeliana
Raisa L'vovna Grossman – rivoluzionaria russa
Rex Grossman – giocatore di football americano statunitense
Steve Grossman – sassofonista statunitense
Vasilij Semënovič Grossman – giornalista e scrittore sovietico

Altro
4565 Grossman – asteroide della fascia principale